Darlington se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Josephine Darlington
 Philip Jackson Darlington, Jr.
 William Darlington